Název Životice má více sídel:
 Životice (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih
 Životice (Havířov) – část města Havířov v okrese Karviná
 Životice (Vrančice) – část obce Vrančice v okrese Příbram

Slovo Životice se objevuje také v názvech obcí:
 Dolní Životice – obec v okrese Opava
 Hladké Životice – obec v okrese Nový Jičín
 Horní Životice – obec v okrese Bruntál
 Životice u Nového Jičína – obec v okrese Nový Jičín

Slovo Životice se objevuje také v názvech katastrálních území:
 Životice u Dívčího Hradu – katastrální území obce Dívčí Hrad v okrese Bruntál

Externí odkazy